Дисциплина трчања на 100 метара за мушкарце, је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење је одржано 4. и 5. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у на  Олимпијским играма 2008. у Пекингу, одбранио је Јусејн Болт са Јамајке.

Земље учеснице 
Учествовало је 75 такмичара, из 61 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
|}

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини ће се одржати у четири нивоа у два дана. Први ниво су квалификације у којима ће учествовати само спортисти који нису постигли минималне квалификационе норме. У другом нивоу, четвртфиналу, се пласираним из квалификација придружују они најбољи и тачмиче се у 5 група по 8 атлетичара, из којих се по тројица првопласираних и један по налбољем резултату, пласирају у полуфинале. Полуфинале и финале се одржава другог дана.

Рекорди пре почетка такмичења 
{| border = "1" Cellpadding = "2"
| !align="left" bgcolor = "ddeeff" |Светски рекорд
|9,58
|Јусејн Болт
|Берлин, Немачка
| 16. август 2009.
|-
| !align="left" bgcolor = "eeffdd" |Олимпијски рекорд
|9,69
|Јусејн Болт
|Пекинг, Кина
|16. августа 2008.
|-
|Најбољи резултат сезоне
|9,75
|Јохан Блејк
|Кингсон, Јамајка
| 29. јун 2012.
|-
!colspan="5"|Рекорди после завршетка Олимпијских игара 2012. 
|-
|-
| !align="left" bgcolor = "eeffdd" |Олимпијски рекорд
|9,63|Јусејн Болт
|Лондон, Уједињено Краљевство
|5. августа 2012.
|}

 Сатница 

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 

У квалификацијјама су учествовали само такмичари који нису постигли минималне квалификационе норме. У четвртфинале су се пласирала прва двојица из сваке квалификационе групе (КВ) и двојица према постигнутом резултасту (кв) 

 Четвртфинале 
За полуфинале су се квалификовала прва тројица из сваке од 7 четвртфиналниг група (КВ) и тројица према постигнутом резултату (кв)

 Полуфинале 
За финале су се квалификовала прва двојица из сваке полуфиналне групе (КВ) и двојица према постигнутом резултасту (кв''')

Финале 

Ветар: +1,5 м/с

* Пауел је повредио препону пре уласка у циљ.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни атлетски резултати са Олимпијских игара 2012. сајт ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Трка на 100 метара на Летњим олимпијским играма